Malta Cup 2007 je bil poklicni jakostni snooker turnir. Potekal je od 28. januarja do 4. februarja 2007 v Portomasu, Malta.

Turnir je osvojil Shaun Murphy, ki je v finalu z izidom 9-4 odpravil Ryana Daya. 

Turnir se je v zgodovino zapisal kot 200. jakostni turnir po vrsti.

Wildcard krog

Zaključni turnir

Viri 

  
  
  

2007
Malta Cup